Солнечное затмение 21 июня 2020 года — кольцеобразное солнечное затмение 137 сароса, которое лучше всего было видно в Африке (особенно в её восточной части) и в южной и восточной Азии.

Максимальная фаза затмения составила 0,9940 и наблюдалась на севере Индии в штате Уттаракханд, а максимальная длительность полной фазы — всего 38 секунд (ширина «кольца» была незначительной).

Это затмение являлось повторением через сарос кольцеобразного солнечного затмения 10 июня 2002 года (в районе Тихого океана). Следующее затмение данного сароса произойдёт  (в районе Южной Америки, Атлантики и Африки).

Обстоятельства видимости затмения 

Полоса кольцеобразной фазы затмения началась в 04:47:45 по UTC (05:47:45 по местному времени) в Африке на территории Республики Конго. Далее, двигаясь в северо-восточном направлении, полоса прошла через территорию Демократической Республики Конго, ЦАР, Южный и Северный Судан, Эфиопию, Эритрею, затем по южной части акватории Красного моря, а далее вступила в Азию, где проследовала через территории Йемена, Саудовской Аравии и Омана, затем по акватории Оманского залива, а далее через Пакистан и север Индии. В районе Индии направление затмения изменилось на восточное. Вблизи границы Индии и Китая в точке с координатами 30°30’ с. ш. и 79°42’ в. д. в 6 ч. 39 мин. 59 с. по UTC наступила наибольшая фаза затмения. Далее полоса кольцеобразной фазы прошла через Китай и Китайскую Республику в акваторию Тихого океана, где кольцеобразная фаза завершилась в 8 ч. 32 мин. 17 с. по UTC в точке с координатами примерно 19° с. ш. и 149° в. д.

Затмение (кольцеобразное или частное) было видно в 111 странах и зависимых территориях. Для Индии и Омана это было второе подряд кольцеобразное затмение через шесть месяцев после затмения 26 декабря 2019 года.

Как частное, затмение было видно на территории почти всей Африки, на юго-востоке Европы, практически во всей Азии (кроме северной части России), в Индонезии, на севере Австралии, в северной части акватории Индийского и в западной акватории Тихого океана. На территории России наилучшие условия для наблюдений (фаза 30 % и более) были в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, на юге Западной Сибири и в Приморском крае, а на территории бывшего СССР — на юге Таджикистана (фаза 75 % и более).

Основные населённые пункты, где можно было наблюдать кольцеобразное затмение:

Фотогалерея 
Кольцеобразное затмение 

Частное затмение

Примечания

Ссылки 

 Данные о затмении // NASA

2020-06-21
2020 год в науке
Июнь 2020 года
События 21 июня